Хуан Луис Гомес Лопес более известный как Хуанлу (; 8 мая 1986 год, Малага, Испания) — испанский футболист, полузащитник.

Биография 
Родился в андалусийском городе Малага, в детстве занимался в футбольной школе «Дон-Бенито». После окончания которой Хуанлу начал свою карьеру в любительском клубе «Мармол Макаэль». В 2002 году он перебрался в клуб испанской Сегунды «Альмерия», за которую он провёл 38 матчей, в которых забив семь голов. За время работы в клубе из Андалусии, он также на правах аренды выступал у клубе Сегунды Б «Аликанте», где он за полгода отыграл 15 матчей, и отличился один раз. В сезона 2004-05 Хуанлу перебрался в клуб испанской Примеры «Нумансия», за которую дебютировал 28 августа 2004 года в первом туре первенства в домашнем матче против Реал Бетиса, завершившийся ничьей 1:1. Всего же в тот сезон в Нумансии он провёл 27 матчей и забил два мяча, а сама «Нумансия» покинула элитный дивизион. После чего он в 2005 году перешёл в «Реал Бетис», своему переходу в клуб из Наварры Хуанлу был счастлив, в частности он заявил: «Я счастлив, потому что эта сделка хороша для всех, особенно для меня, потому что я присоединился к команде, которая выступает в квалификационном раунде Лиге чемпионов.» В сезон он нередко выходил в матчах еврокубков, проведя шесть матчей и забив два мяча, один из которых в ответном матче четвертьфинального матча Кубка УЕФА против леверкузенского «Байера-04»). Однако в следующем сезоне он был отдан в аренду в «Альбасете», где доигрывал сезон 2005/06январь-июнь 2006 года, после чего он вновь был отдан в аренду, на сей раз в «Осасуну», в которой выступал в сезоне 2006/2007. В июле 2007 года, опять же на правах аренды, он перешёл в другой клуб Сегунды в «Кордова». Он забил пять голов в течение сезона, а «Кордова» едва избежать вылета. Он вернулся в «Бетис» в июле 2008 года, и ему заявили, чтобы он начал искать себе новый клуб. После чего он находился год вне футбола, он проходил тренировки с «Бетисом», но не был заявлен за клуб из Андалусии не на одном из турнирах, и 12 июня 2009 года по обоюдному согласию контракт с «Бетисом» был разорван. Затем, 28 июля того же года, он переехал в Леванте UD , подписав однолетний контракт. В своем первом сезоне, Хуанлу играл как в свои лучшие профессиональные год, а клуб из ВаленсияВаленисии вернулся в Примеру через два года. Хуанлу в сезоне 2010/11 в чемпионате сыграл 28 игр, забил 3 гола, а сама же Леванте остался в Примере.. 23 октября 2011 года, он в выездной встрече с «Вильяреалом» (0:3) забил 2 мяча, а сам клуб вышел на первое место в сезоне.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Леванте 
 
 Futbolme Профиль 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Аликанте»
Игроки ФК «Нумансия»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Леванте»